Șeulia:
 Șeulia de Mureș (Oláh-Sályi), o localitate în județul Mureș, Transilvania, România
 Râu
 Râul Șeulia, un curs de apă, afluent al râului Mureș

Vezi și 
 Șăulia
 Șauaieu (Bihar-Sályi)
 Szamossályi (hu)
 Șăulița (Kis-Sályi), județul Mureș
 Șaula (Sárvásár), județul Cluj
 Șăulești (Sárfalva), județul Hunedoara
 Sályi
 Sály
 Saly

Toponime românești